Chase steht für:

 Chase (Name), ein Vor- und Familienname
 eine US-amerikanische Bank, siehe Chase Manhattan Bank
 eine Fusionband, siehe Bill Chase
 Chase (2022), amerikanischer Thriller mit Gerard Butler
 Chase (Comicserie), US-amerikanische Comicserie
 Chase (Fernsehserie, 1973), US-amerikanische Fernsehserie (1973–1974)
 Chase (Fernsehserie, 2010), US-amerikanische Fernsehserie (2010)
 Chase Aircraft,  US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Chase Motor Truck Company, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 A. F. Chase, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 F. W. & A. A. Chase, britischer Motorrad- und Autohersteller
 das Play-off-System im NASCAR Cup, siehe Chase for the Cup

Chase ist der Name folgender Orte

in Kanada: 
 Chase (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Chase (Alaska)
 Chase (Alabama)
 Chase (Indiana)
 Chase (Kalifornien)
 Chase (Kansas)
 Chase (Louisiana)
 Chase (Maryland)
 Chase (Michigan)
 Chase (New York)
 Chase (Ohio)
 Chase (Ohio)
 Chase (Pennsylvania)
 Chase (South Dakota)
 Chase (Wisconsin), im Oconto County
 Chase (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Chase City (Virginia)
 Chase Crossing (Virginia)
 Chase Village (New Hampshire)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chase Cobblestone Farmhouse, in Hilton, New York, ID-Nr. 95001279
 Chase County National Bank, in Cottonwood Falls, Kansas, ID-Nr. 77000572
 Chase Gardens Residential Grouping, in Eugene, Oregon, ID-Nr. 99000943
 Chase Grain Elevator, in Sun Prairie, Wisconsin, ID-Nr. 10000540
 Chase Hotel, in Walker, Minnesota, ID-Nr. 80001994
 Chase Mills Inn, in Chase Mills, New York, ID-Nr. 78003122
 Chase-Coletta House, in Burnsville, North Carolina, ID-Nr. 04000605
 Chase-Crowley-Keep House, in Lockport, New York, ID-Nr. 08000451
 Chase-Hubbard-Williams House, in Lockport, New York, ID-Nr. 08000452
 Chase-Hyde Farm, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000651
 Chase-Lloyd House, in Annapolis, Maryland, ID-Nr. 70000260
 Chase’s Theater and Riggs Building, in Washington, DC, ID-Nr. 78003053

Siehe auch:
 Chase County
 Chase Creek
 The Chase